

События

Римская империя 
 Император: Тиберий.
 Консулы: Гай Цестий Галл и Марк Сервилий Нониан.
 Консулы-суффекты: Децим Валерий Азиатик и Авл Габиний Секунд.
 Луций Вителлий (консул 34 года) назначен проконсулом Сирии (до 39 года).

Персия 
 Восстание в Селевкии на Тигре против Артабана. Город поддерживает римского ставленника Тиридата III.

Родились 
 Децим Валерий Азиатик (легат) — сын Децима Валерия Азиатика.
 Игнатий Богоносец — муж апостольский, священномученик древней Церкви, третий епископ Антиохийский после апостола Петра и Евода, ученик Иоанна Богослова.
 Иуст Тивериадский — эпарх Галилеи, еврейский историк, писатель и политический деятель во время последней войны евреев с римлянами.
 Квинт Юний Арулен Рустик — римский политический деятель из знатного плебейского рода Юниев, консул-суффект 92 года.
 Квинтилиан — римский ритор.

Скончались 
 Аршак I — царь Великой Армении.
 Гай Поппей Сабин — консул Римской империи 9 года

См. также

Примечания